Mise steht für:

 Mise, griechische Gottheit

Mise ist der Familienname folgender Personen:

 Edgars Mise (* 1998), lettischer Biathlet
 Kozaburo Mise (1886–1955), japanischer Bauingenieur